borel (Chaenocephalus aceratus) – gatunek ryby
 Émile Borel (1871–1956) – francuski matematyk
 Henri Borel (1893-1984) - szwajcarski konsul w Gdańsku (1926-1934)
 Felice Borel (1914-1993) – włoski piłkarz
 (16065) Borel – planetoida